Tossa puede referirse a:
 Tossa de Mar, municipio español de la provincia de Gerona, en Cataluña.
 Tossa de Montbui, montaña del municipio de Santa Margarida de Montbui, en la comarca de la Anoia
 Tossa Plana de Lles, montaña de la provincia de Gerona